Küssow steht für:
 Küssow (Adelsgeschlecht),  Name eines pommerschen erloschenen Adelsgeschlechts
 Küssow (Neubrandenburg), Stadtgebietsteil von Neubrandenburg, Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Kussow